Товсту́ха — українське прізвище.

Персоналії 
 Товстуха Іван Павлович (1889–1935) — радянський партійний діяч, секретар Йосипа Сталіна.
 Товстуха Євген Степанович (1934) — український науковець, лікар-фітотерапевт, письменник.
 Товстуха Леонід Самійлович (1930–2010) — народний художник України, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка.

Українські прізвища